Teodora Comnè, germana de l'emperador Aleix I Comnè i muller de Constantí Diògenes
 Teodora Comnè, filla de l'emperador Aleix I Comnè i d'Irene Ducas, casada amb Constantí Àngel i ancestre de la Dinastia dels Àngel.
 Teodora Comnè, filla de l'emperador Joan II Comnè i Irene d'Hongria
 Teodora Comnè († 1184), filla d'Andrònic Comnè i d'Irene Aineidasa, casada el 1148 a Enric II de Babenberg duc d'Àustria.
 Teodora Comnè (1146 † després de 1185), filla d'Isaac Comnè i de Teodora Camàter, casada el 1158 amb Balduí III de Jerusalem.
 Teodora Comnè, filla possible de Joan Ducas Comnè, duc de Xipre, i de Maria Taronites, casada el 1175 amb Bohemond III d'Antioquia, i després a Gauthier de Béthune, senyor de Bethsan.
 Teodora Comnè († després de 1285), emperadriu de Trebisonda, filla de Manuel I Comnè de Trebisonda i de la reina Russudan de Geòrgia
 Teodora Comnè, coneguda habitualment com a Despina Khatun